Стаценко — фамилия. Известные носители:

 Стаценко, Вадим Платонович (1860 — 1918) — генерал-лейтенант, архитектор, военный инженер, ординарный профессор Николаевской инженерной академии.
 Стаценко, Василий Ефимович (1922—1967) — Герой Советского Союза.
 Стаценко, Игорь Демьянович (1918—1987) — советский военнослужащий, генера-майор РВСН, почётный гражданин Мончегорска. 
 Стаценко, Лука Митрофанович (1909—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Стаценко, Светлана Адамовна (род. 1966) — заслуженный деятель культуры Республики Беларусь.
 Стаценко, Яков Тихонович (1923—1989) — Герой Советского Союза.